Morbier kan avse:

 Morbier, Jura – en fransk kommun i departementet Jura
 Morbier (flod) – en flod i fransk flod i departementet Ain
 Morbier (ost) – en ost från det franska departementet Jura